Mussaphia ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Mussafia (1835–1905), italienisch-österreichischer Romanist 

 Binjamin Mussaphia (1606–1674), Mediziner und Schriftsteller 
 Isaac Mussaphia (1684/85–1760), Hofjude 
 Jacob Mussaphia (1647–1701), Gemeindegründer 
 Johann Amadeus Mussaphia (1810–1854), Rabbiner 
 Joseph Mussaphia (1678–1709), Hofjude